Osoby o tym nazwisku:
 Danuta Kiełczewska – polski fizyk
 Małgorzata Kiełczewska – polska lekkoatletka